Gáspárdy Géza (1837–1891) ügyvéd, szolgabíró, Nógrád vármegye tiszti főügyésze
 Gáspárdy Géza (1864–?) főkonzul
 Gáspárdy Géza (1935–2010) orvos